Josip Andrić (muzikolog),  (1894. – 1967.), hrvatski skladatelj, muzikolog
 Josip Andrić (glazbenik), klavijaturist Crvene jabuke
 Plaketa Dr. Josip Andrić, glazbena nagrada